Лев Фёдоров:
 Фёдоров, Лев Александрович (1936—2017) — советский учёный-химик, деятель экологического движения.
 Фёдоров, Лев Николаевич (1891—1952) — советский учёный-физиолог, академик АМН СССР (1948), директор ИЭМ (1932—1938, 1945—1948).